Užbaliai ist der Name folgender Orte in Litauen:

 Užbaliai (Tauragė) im Bezirk Tauragė (Uszballen, Kreis Tilsit-Ragnit/Ostpreußen)

Užbaliai ist der litauische Name folgender Orte in Russland:

 Loschtschinka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad (Uszballen, Uschballen, Birkenried, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Ossinowka (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (Uszballen, Uschballen, Dittau, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Poljanskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad (Uszballen, Uschballen, Lindnershorst, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)